Ont porté le nom de Jacques de Savoie :

Des membres de la maison de Savoie :
 Jacques de Savoie-Achaïe (1315-1367), seigneur de Piémont ;
 Jacques de Savoie (1444-1445), fils du duc de Savoie, Louis  ;
 Jacques de Savoie (1450-1486), comte de Romont et de Vaud, fils du duc de Savoie, Louis  ;
 Jacques Louis de Savoie (1470-1485), marquis de Gex, fils du duc de Savoie Amédée IX ;
 Jacques de Savoie-Nemours (1531-1585), comte de Genève et duc de Nemours

Nom porté par les bâtards de princes de Savoie :
 Jacques [I] dit de Savoie ou l'aîné († 1595), fils naturel du comte et duc Philippe de Savoie-Nemours, prieur de Talloires, abbé d'Entremont ;
 Jacques [II], dit de Savoie ou le cadet († 1595), fils naturel de Jacques de Savoie-Nemours, abbé d'Entremont et de Talloires.

Maison de Savoie